È Natale  – album del Piccolo Coro dell'Antoniano del 1965
È Natale  – singolo di Salvo Nicolosi del 2015
È Natale (ma io non ci sto dentro)  – singolo degli Articolo 31 del 1993